El término «Everybody» (todos o todo el mundo en inglés) puede hacer referencia a:

 «Everybody», canción de Madonna, del álbum Madonna;
 «Everybody», canción de Britney Spears, del álbum Blackout; o
 «Everybody», canción ganadora del Festival de la Canción de Eurovisión 2001, en representación de Estonia..
 «Everybody», EP de la boy band surcoreana Shinee.
 «'Everybody (Backstreet's Back)», canción de Backstreet Boys''.